O América Futebol Clube, representado pelas iniciais A.F.C., foi fundado no dia 1 de setembro de 1956. Com sede na cidade de São Manuel, interior paulista, tem por sua finalidade a difusão da prática de esportes amadores dentre seus associados, proporcionando-lhes os meios do seu alcance, para aperfeiçoamento físico de acordo com as recomendações dos órgãos especializados.

Atualmente o América Futebol Clube, possui uma equipe feminina de futebol de campo, que disputa diversos campeonados, entre eles, Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

A equipe feminina vem se destacando no cenário esportivo nacional, inclusive com e atletas que representam a seleção brasileira de futebol feminino.

Ver também
 São Manuel
 América Futebol Clube
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino